Ferreiros (Amares), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Amares
Ferreiros (Braga), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Braga, of
Ferreiros (Póvoa de Lanhoso), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso.
Ferreiros (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco